Osoby o tym nazwisku:
 Tymoteusz Myrda – polski samorządowiec, prawnik i ekonomista
 Zdzisław Myrda – polski trener i koszykarz, reprezentant, olimpijczyk